Porsche Tennis Grand Prix 2007 — 30-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Штутгарте (Германия) на кортах комплекса Porsche-Arena и являющегося частью тура WTA в рамках серии соревнований 2-й категории.

В 2007 году турнир прошёл с 1 по 7 октября. Соревнование продолжало осеннюю серию хардовых турниров, подготовительную к Итоговому турниру в Мадриде.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Надежда Петрова
 в парном разряде —  Лиза Реймонд и  Саманта Стосур

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Жюстин Энен обыграла  Татьяну Головин со счётом 2-6, 6-2, 6-1.
 Энен выиграла 8-й одиночный титул в сезоне и 37-й за карьеру в туре ассоциации.
 Головин сыграла 3-й одиночный финал в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.
 Головин уступила на местном турнире второй финал подряд.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= А. Иванович
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= П. Шнидер
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= К. Кнапп
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= К. Бондаренко
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= М. Мюллер
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Т. Головин
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= С. Уильямс
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=LL
| RD1-team10= З. Ондрашкова
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Ю. Вакуленко
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Ю. Гёргес
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М. Бартоли
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=1
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А. Радваньская
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= А. Иванович
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=3
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= К. Бондаренко
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Т. Головин
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= А. Чакветадзе
| RD2-score04-1=63
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=6
| RD2-team05= С. Уильямс
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Ю. Вакуленко
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= А. Радваньская
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= С. Кузнецова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= К. Бондаренко
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Т. Головин
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=6
| RD3-team03= С. Уильямс
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= С. Кузнецова
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Т. Головин
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= С. Кузнецова
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3= 
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Квета Пешке /  Ренне Стаббс''' обыграли  Динару Сафину /  Чжань Юнжань со счётом 6-7(5), 7-6(4), [10-2].
 Пешке выиграла 2-й парный титул в сезоне и 10-й за карьеру в туре ассоциации.
 Стаббс выиграла 2-й парный титул в сезоне и 57-й за карьеру в туре ассоциации.
 Стаббс выиграла титул на местном турнире в третий раз (до этого в 2003 и 2004 годах).

См. также 
 Porsche Tennis Grand Prix
 WTA Тур 2007 года
 Серия турниров 2-й категории WTA
 Mercedes Cup 2007

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Германия
Теннис
Октябрь 2007 года
2007